Ahmad – nome proprio di persona
Ahmad – cratere su Encedalo

Persone
Ahmad (1976) – rapper statunitense
Ahmad Ahmad (1959) – politico e dirigente sportivo malgascio
Fandi Ahmad (1962) – allenatore di calcio ed ex calciatore singaporiano
Muhammad Ahmad (1844-1885) – capo religioso e politico sudanese